Noxon kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Noxon,

USA 

 Noxon (ort), Montana, Sanders County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar